De Motorcross der Naties is een eendaagse motorcrosswedstrijd tussen landenteams, en wordt beschouwd als het "wereldkampioenschap motorcross voor landenteams". De wedstrijd werd voor het eerst gehouden in 1947 en was in 2006 aan zijn zestigste editie toe.

De formule is in de loop der jaren verschillende malen gewijzigd. Anno 2012 bestaat elke ploeg uit drie rijders: een in de MX1-klasse, een in de MX2-klasse en een in de "Open" klasse. Er zijn drie reeksen waarin telkens twee rijders per team starten: MX1+MX2, MX2+Open en MX1+Open. De vijf beste resultaten worden samengeteld om het eindtotaal per team te bepalen.

De meest succesvolle landen in de geschiedenis zijn Groot-Brittannië, dat vooral in de beginjaren de wedstrijd domineerde, België en de Verenigde Staten, die het vaakst wonnen (in 2022 voor de 23ste keer).

Erelijst

Overwinningen per land

Resultaten deelnemende landen